Die Euro Floorball Tour ist ein zweimal im Jahr stattfindendes Unihockeyturnier mit den Nationalmannschaften der Schweiz, Schwedens, Finnlands und Tschechiens. Die Euro Floorball Tour 2017 der Frauen (kurz: EFT) wurden im April und werden November in Tschechien bzw. Schweden ausgetragen.

April – Olomuc 
Die Euro Floorball Tour 2017 wurde zwischen dem 28. und 30. April in Olomouc, Tschechien, ausgetragen.

Spiele

Tabelle

Topskorer

Goaliestatistiken

November – Malmö

Spiele

Tabelle

Statistiken

Topskorer

Goaliestatistiken

Siehe auch 
 Euro Floorball Tour

Einzelnachweise 

Euro Floorball Tour
Unihockeywettbewerb in Tschechien
Unihockeywettbewerb in Schweden
Unihockey 2017